Attale ou Attalos (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque.

Personnages historiques
 Attale, général de Philippe II de Macédoine () ;
 Attale, général dans l'armée d'Alexandre le Grand ;
 Attale, général sous Alexandre, amiral de Perdiccas ;
 Attale  Sôter, roi de Pergame de 241 à 197 av. J.-C. ;
 Attale II Philadelphe, roi de Pergame de 159 à 138 av. J.-C. ;
 Attale III Philométor, roi de Pergame de 138 à 133 av. J.-C. ;
 Attale de Rhodes, astronome grec () ;
 Attale, philosophe stoïcien sous le règne de Tibère et maître de Sénèque ;
 Priscus Attale, sénateur et empereur romain d'Occident entre 409 et 410.

Saints chrétiens
 Attale, martyr chrétien du groupe des Martyrs de Lyon († 177) ;
 Attale de Bobbio, second abbé de Bobbio, saint chrétien († 627).
 Attale, fille du duc d'Alsace Adalbert, nièce de sainte Odile († 741).

Personnages littéraires
 Attale, demi-frère et rival de Nicomède dans la pièce éponyme de Corneille (1651).

Voir aussi 
 Attalides
 Stoa d'Attale